Баэс () — испанская фамилия. Известные носители:

 Баэс, Буэнавентура (1812—1884) — президент Доминиканской Республики.
 Баэз, Джоан (род. 1941) — американская певица.
 Баэс, Джон (род. 1961) — американский физик.
 Баэс, Клаудио (1948—2017) — мексиканский актёр.
 Баэс, Кристиан (род. 1990) — парагвайский футболист, играющий на позиции защитника.
 Баэс, Педро (род. 1997) — парагвайский футболист, нападающий.
 Баэс, Ричард (род. 1973) — парагвайский футболист, нападающий.
 Баэс, Себастьян (род. 2000) — аргентинский профессиональный теннисист. 
 Баэс, Сесилио (1862—1941) — парагвайский политический и государственный деятель. Президент Парагвая. Педагог, профессор, доктор наук, историк.
 Баэс, Хавьер (род. 1987) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Крус Асуль».
 Баэс, Хайме (род. 1995) — уругвайский футболист.

См. также